Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 1991 avgjordes mellan den 24 juni och 29 juni. Turneringen vanns av de regerande mästarna Färöarna. Till skillnad från föregående turnering så deltog nu 8 lag istället för 5, lagen delades in i två grupper med fyra lag per grupp. Gruppvinnarna gick till final, grupptvåorna spelade om brons, grupptreorna spelade om femteplatsen och gruppfyrorna spelade om sjundeplatsen. Sist i turneringen kom Grönland.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
 Internationella öspelen 1991

Internationella öspelen
Fotbollsåret 1991
Fotboll i Finland